25 Batalion Saperów (1939)
 25 Batalion Saperów (LWP)